Llindar (percepció), nivell mínim d'un estímul per sobre del que es genera alguna resposta fisiològica o de conducta per part d'organismes vius
 Acústica:
 Llindar d'emmascarament, mínim nivell de pressió sonora que ha de tenir un senyal acústic perquè sigui audible en presència d'un so emmascarant 
 Llindar d'emmascarament global
 Llindar d'audició, intensitat o nivell mínim de so que pot percebre l'oïda humana
 Arquitectura: llindar (arquitectura), part inferior d'un portal fet de pedra o fusta travessera sobre la qual descansen els dos brancals o muntats 
 Economia:
 Llindar de rendibilitat, permet calcular la xifra de vendes a partir de la que una activitat productiva comença a generar beneficis 
 Llindar de pobresa, nivell d'ingressos per sota del qual és impossible satisfer les necessitats vitals
 Llindar de producció, producció mínima d'un element que fa que resulti més barat produir-lo que comprar-lo